Front Kaukaski (rosyjski)
 Front Kaukaski (radziecki)